Horvátország
Klokoč falu Vojnić községben, Károlyváros megyében

Szlovákia
Klokoč Hegyhát község szlovák neve a Besztercebányai kerületben, a Gyetvai járásban.